Юлиан Стахевич (, , род. , , Львовская область, Австро-Венгрия — , , Польская Республика) — генерал польской армии, писатель, историк, легионер. Член академических обществ. Член Польской академии образования.  Активный участник разведывательно-подрывной деятельности против Российской империи. Брат Вацлава Стахевича.

Биография 
Родился Юлиан 26 июля 1890 года в г. Львов.

В 1914-1921 годах он участвовал в Польских легионах в Первой мировой войне, Польской военной организации, Великопольском восстании, Польско-украинской войне и Польско-советской войне. Некоторое время он командовал польской 13-й пехотной дивизией и стал главой Военного исторического бюро (1923 — 1924, 1926 — 1934). С 1928 года был генеральным секретарём Исследовательского института по новейшей истории Польши.

Умер Юлиан 20 сентября 1934 года в г. Варшава.

Награды 

 Офицерский знак «Парасоль»;
 Четыре Креста Доблести;
 Орден Virtuti Militari 5 степени;
 Орден Возрождения Польши 3 степени;
 Орден Возрождения Польши 4 степени;
 Военный знак отличия «Крест Независимости».

Примечания